Der 12. Schweizer Cup wurde vom 4. Oktober 1936 bis zum 29. März 1937 ausgetragen. Titelverteidiger war der Grasshopper Club Zürich.

Teilnehmende Mannschaften

1/32 Finals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16 Finals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 29. März 1937 im Stadion Neufeld (Bern) statt.

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
 Archives historiques Le Temps. (Jaren 1936–1937) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques L'Express und L'Impartial. (Jaren 1936–1937) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques Tribune de Lausanne. (Jaren 1936–1937) http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/64592/view?page=1&p=separate&view=0,0,2269,3494

Einzelnachweise 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1936/37 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1936/37 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1936/37 - Website (italienisch)

1936 37
Fußballsaison 1936/37